Orange County is de naam van verschillende county's in de Verenigde Staten van Amerika:
 Orange County (Californië) in Californië
 Orange County (Florida) in Florida.
 Orange County (Indiana) in Indiana
 Orange County (New York)  in de staat New York
 Orange County (North Carolina) in North Carolina
 Orange County (Texas) in Texas
 Orange County (Vermont) in Vermont
 Orange County (Virginia) in Virginia

Andere betekenissen:
De oorspronkelijke naam van John Wayne Airport, een vliegveld bij Anaheim, Californië
Een vakantiepark in Turkije, zie Orange County (vakantiepark)
The O.C., een Amerikaanse televisieserie, die speelt in Orange County, Californië
Orange County (film), een film uit 2002 van Jake Kasdan met Colin Hanks

Trivia 
Orange wat in het Nederlands (oranje) betekent is een verwijzing naar Nederland en de oranjekleur van het koningshuis.